76-пушечный линейный корабль может означать:

 76-пушечный линейный корабль — тип военно-морской архитектуры двухпалубного парусного линейного корабля с вооружением из 76 пушек, лишённого передней надстройки и вооружения на ней, но с дополнительным вооружением шканцев и полуюта.
 76-пушечный линейный корабль — тип военно-морской архитектуры трёхпалубного парусного линейного корабля с вооружением из 76 пушек.